

Geografia
Stati Uniti d'America
Winters – città della California
Winters – città del Texas

Persone
 Amy Winters – ex atleta paralimpica australiana
 Anne Winters – attrice statunitense
 Ben H. Winters – scrittore, poeta e drammaturgo statunitense
 Brendan Winters – ex cestista statunitense
 Brian Winters – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Brian Winters – giocatore di football americano statunitense
 David Winters – attore, ballerino, coreografo, produttore cinematografico, produttore televisivo, regista e sceneggiatore britannico naturalizzato statunitense
 Dean Winters – attore statunitense
 Frank Winters – ex giocatore di football americano statunitense
 Frederic Winters – pallavolista canadese
 John D. Winters – storico e docente statunitense
 Katlin Winters – ex pallavolista statunitense
 Luke Winters – sciatore alpino statunitense
 Marian Winters – attrice statunitense
 Michael Winters – attore statunitense
 Ralph E. Winters – montatore canadese naturalizzato statunitense
 Richard Winters – ufficiale statunitense
 Robbie Winters – calciatore scozzese
 Roland Winters – attore statunitense
 Scott William Winters – attore statunitense
 Shelley Winters – attrice statunitense
 Voise Winters – ex cestista statunitense
 Yvor Winters – poeta e critico letterario statunitense

Altro
 15111 Winters – asteroide